Velika nagrada Italije 1974 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 8. septembra 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 52
| 1:22:56,6
| 7
| 9
|-
! 2
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 52
| + 0,8 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 52
| + 24,7 s
| 12
| 4
|-
! 4
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 52
| + 1:27,7
| 15
| 3
|-
! 5
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 51
| +1 krog
| 3
| 2
|-
! 6
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 51
| +1 krog
| 19
| 1
|-
! 7
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 51
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 8
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 51
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 9
| 33
|  David Hobbs
| McLaren-Ford
| 51
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 10
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 50
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 11
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 50
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! Ods
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 40
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 32
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 30
| Throttle
| 16
|  
|-
! Ods
| 27
|  Rolf Stommelen
| Lola-Ford
| 25
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacques Laffite
| Iso Marlboro-Ford
| 22
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 19
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 10
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 16
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 29
|  Tim Schenken
| Trojan-Ford
| 15
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 12
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 11
| Šasija
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 3
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 2
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 37
|  François Migault
| BRM
| 1
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 0
| El. sistem
| 11
|  
|-
! DNQ
| 19
|  José Dolhem
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Carlo Facetti
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Derek Bell
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Mike Wilds
| Ensign-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 30
| Chris Amon
| Amon-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Leo Kinnunen
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Carlos Pace 1'34.200

Formula 1 sezona 1974
1974